Dubai Sevens 2005 – szósta edycja wchodzącego w skład IRB Sevens World Series turnieju Dubai Sevens przeznaczonego dla męskich reprezentacji narodowych w rugby 7. Odbyła się w dniach 1–2 grudnia 2005 roku na Dubai Exiles Rugby Ground w Dubaju będąc pierwszym turniejem sezonu 2005/2006.

Informacje ogólne 
Rozegrane na Dubai Exiles Rugby Ground zawody były pierwszym turniejem sezonu 2005/2006 IRB Sevens World Series i wzięło w nich udział szesnaście reprezentacji. Drużyny rywalizowały w pierwszym dniu systemem kołowym podzielone na cztery czterozespołowe grupy, po czym w drugim dniu osiem najlepszych awansowało do ćwierćfinałów, a pozostała ósemka zmierzyła się w walce o Bowl. Podział na grupy oraz rozkład gier zostały opublikowane pod koniec października 2005 roku. Składy zespołów.

Pierwszy dzień z kompletem zwycięstw zakończyły Nowa Zelandia, Samoa, Anglia i RPA, zaś tytuł zdobyty przed rokiem obroniła reprezentacja Anglii w wyrównanym finale pokonując Fidżyjczyków. Najlepszym graczem turnieju został wybrany przedstawiciel triumfatorów Tom Varndell zdobywca dziesięciu przyłożeń, zaś najwięcej punktów zdobył Walijczyk James Hook.

Tak samo jak rok wcześniej dwudniowe bilety na główne zawody kosztowały 175 dirhamów.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza pucharowa

Cup

Plate

Bowl

Shield

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

IRB Sevens World Series (2005/2006)
Dubai Sevens
2005 w Azji
Zjednoczone Emiraty Arabskie w XXI wieku